Loup (film), een Franse film van Nicolas Vanier
 Loup (rivier in de Verenigde Staten), een rivier in de Amerikaanse staat Nebraska
 Loup (rivier in Frankrijk), een rivier in het Franse departement Alpes-Maritimes
 Loup (taal), een uitgestorven Algonkische taal
 Loup County, een county in de Amerikaanse staat Nebraska
 Éditions de la Loupe, een uitgeverij

Personen 
 Loup Durand (1933–1995), Frans schrijver en scenarist
 Lupus van Ferrières (Loup de Ferrières) (ca. 805–ca. 862), Frans katholiek abt en theoloog
 Lupus van Troyes (Saint Loup) (ca. 383–ca. 478), Frans katholiek bisschop en heilige
 Wolf III Centullus van Gascogne (Loup III Centulle de Vasconie) (?–819), Frans adelman

Zie ook 
 Loop (doorverwijspagina)
 Loep, ook gespeld als 'loupe'